The Texas bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Texas (Daphne, Alabama), NRHP-ID: 88002817
 The Texas (Atlanta, Georgia), NRHP-ID: 73002234